Bedrijven en organisaties
 Warner Bros., Amerikaans televisie- en filmconcern
 Warner Bros. Pictures, filmstudio van bovenstaand bedrijf
 Warner Bros. Interactive Entertainment, computerspeluitgever van bovenstaand bedrijf
 The WB Television Network, voormalig televisienetwerk van bovenstaand bedrijf
 Wereldbank
 IATA-airlinecode van luchtvaartmaatschappij RwandAir
 NYSE-code van de voormalige bank Wachovia
 Waldenburgerbahn AG, afgekort WB, Zwitserse spoorwegonderneming; zie Spoorlijn Liestal - Waldenburg

Geografie
 West-Bengalen, een deelstaat van India
 Westelijke Jordaanoever, deel van Palestina, vaak in het Engels 'West Bank' (WB) genoemd

Wetenschap
 Weber (eenheid), afgekort Wb, SI-eenheid voor magnetische flux
 Witbalans, begrip uit de optica en fotografie
 Western blot, biochemische onderzoeksmethode

Sport
 afkorting van 'wereldbeker'
 KVRS Waasland - SK Beveren, vaak kort: 'Waasland-Beveren', verder verkort tot 'WB', Belgische voetbalclub
 Bingoal-Wallonie Bruxelles, wielerploeg die voorheen 'Wallonie-Bruxelles' heette
 World Bowling, voormalige naam van de International Bowling Federation
 Western Bulldogs, Australian footballclub

Kentekens
 kenteken van Duitse auto's in Landkreis Wittenberg
 kenteken van Oostenrijkse auto's in Wiener Neustadt-Land
 kenteken van Poolse auto's in Bemowo (Warschau)

Overig
 Holden WB, autotype
 Waalse Beweging, een verzamelgroep van Waals-Belgische politieke organisaties
 Wallonie-Bruxelles, verzamelbegrip voor Franstalig België, zie Franse Gemeenschap
 afkorting van 'wetboek'
 afkorting van 'welcome back' (welkom terug), zie chattaal
 afkorting van 'warmbloed' (paarden)
 afkorting van 'woodbadge', onderscheiding bij scouting